Komono, ville du district de Komono en République du Congo ;
 Komono, bourg de la préfecture de Mie au Japon.